La centrale de Rapide-Blanc est un barrage hydroélectrique de la rivière Saint-Maurice, au Québec, au Canada.
Les Productions du Rapide-Blanc est une société de production et de distribution cinématographique, basée au Québec.
 Rapide-Blanc était un village de la Mauricie, situé à proximité de la Centrale de Rapide-Blanc.
 Rapide-Blanc est une chanson d'Oscar Thiffault datant de 1954.
 Rapide-Blanc est une bande dessinée de Pascal Blanchet.

Homonymie